La langue de bœuf est avant tout une pièce de boucherie produite à partir de la langue des bovins. Puis, par métonymie, elle désigne également le plat associé.

Par ressemblance avec cet organe, « langue de bœuf » désigne aussi :
 le nom vernaculaire de deux champignons, la Fistuline hépatique et quelques espèces de Sarcodon ;
 l'un des nombreux noms vernaculaires de la plante Helminthotheca echioides ;
 une frontière maritime revendiquée par la République populaire de Chine, la ligne en neuf traits ;
 une pièce mécanique du guindeau, treuil employé pour relever l'ancre d'un navire ;
 une arme (de chasse et de guerre) du  dont la lame ressemble à celle de la miséricorde ; 
 montée sur manche court, elle est utilisée par les coutilliers.

Références